Het PDC William Hill World Darts Championship 2015 was de 22ste editie van het World Darts Championship dat georganiseerd werd door de Professional Darts Corporation. Het toernooi startte op 18 december 2014 en werd afgesloten op 4 januari 2015. Het toernooi werd eerst gespeeld van 12/13 december tot en met 1 januari, maar vanaf dit jaar is het veranderd en vindt de finale plaats op de eerste zondag van het jaar. Het toernooi wordt traditiegetrouw gehouden in Alexandra Palace, Londen.

Michael van Gerwen wist zijn eerste wereldtitel, die hij in de voorgaande editie wist veilig te stellen door in de finale Peter Wright met 7–4 te verslaan, niet te verdedigen; Van Gerwen verloor in de halve finale met 3–6 van Gary Anderson die in de finale Phil Taylor met 7–6 versloeg. De Schot Anderson won daarmee zijn eerste wereldtitel.

William Hill de nieuwe hoofdsponsor 
Op maandag 7 april 2014 maakte de PDC bekend dat het Engelse wedkantoor William Hill de nieuwe hoofdsponsor en naamdrager was van het wereldkampioenschap darts. William Hill verving hiermee Ladbrokes als hoofdsponsor.

Opzet en gekwalificeerde spelers 
Aan de televisierondes deden 72 spelers mee. De top-32 spelers van de PDC Order of Merit op 3 december 2014 (na de Players Championship Finals) waren geplaatst voor het toernooi. Zij werden vergezeld door de 16 hoogste niet-gekwalificeerde spelers van de Pro Tour Order of Merit, gebaseerd op de toernooien die gespeeld zijn tijdens de PDC Pro Tour 2014.

De bovenstaande 48 spelers werden vergezeld door twee PDPA-spelers (bepaald door een PDPA-kwalificatie-evenement dat werd gehouden in Coventry op 1 december 2014) en 21 internationale spelers: de vier hoogste niet-gekwalificeerde spelers in de European Order of Merit en 17 andere internationale spelers bepaald door de PDC en de PDPA.

Sommige van de internationale spelers, zoals de top-4 van de European Order of Merit, en de top-Amerikaanse en -Australische spelers namen direct deel aan de eerste ronde terwijl anderen die bepaalde kwalificatietoernooien hebben gewonnen in hun land zullen deelnemen aan de voorronde.

De volgende spelers namen deel van de PDC World Darts Championship 2015:

Aantal deelnemers per land per ronde 
Deze tabel toont het aantal deelnemers per land per ronde:

Prijzengeld 
De prijzenpot van het PDC World Darts Championship 2015 bedroeg £1.250.000, een verhoging van £200,000 ten opzichte van de vorige editie.

Het prijzengeld was als volgt verdeeld:

Schema 
De loting van de voorronde vond plaats op 30 november 2014, de loting van de laatste 64 vond plaats op 2 december 2014.

Voorronde 
De voorronde werd gespeeld in een first-to-4 legs format. De winnaar plaatste zich voor het hoofdtoernooi.

Hoofdtoernooi

Trivia 
 Tijdens dit toernooi was op 29 december Prins Harry in het publiek te vinden.
 Tijdens dit toernooi was op 30 december Ronnie O'Sullivan in het publiek te vinden.
 Voor het eerst staan er drie Nederlanders in de kwartfinales.
 Voor het eerst staan er drie Schotten in de kwartfinales.
 Nooit eerder haalde een Spanjaard de derde ronde.

Darts in 2015
2015